André Asselin ist der Name folgender Personen:

* André Asselin (Geiger) (1895–1993), französischer Geiger und Musikpädagoge
 André Asselin (Pianist) (1923–2012), kanadischer Pianist und Komponist